Райан Келли:
 Келли, Райан (род. 1986) — американский актёр.
 Келли, Райан (род. 1991) — американский баскетболист.